Nachtschule steht für:
 Nachtschule, ein Schultyp, um tagsüber arbeitenden Kindern nachts ein Mindestmaß an Grundbildung zukommen zu lassen
 Die Nachtschule, Bild (1660) von Gerrit Dou

Siehe auch:
 Night School (Begriffsklärung)
 Abendschule